Ыаргалах — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Ыаргалах — река, левый приток р. Берге-Тюгюэне, координаты 63°29' с. ш. 127°30' в. д., код ГКГН 451495.
 Ыаргалах — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°50' с. ш. 129°16' в. д., код ГКГН 452545.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Малый Нюрюнгнакан, координаты 63°57' с. ш. 109°05' в. д., код ГКГН 419261.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Ыгыатта, координаты 63°35' с. ш. 115°26' в. д., код ГКГН 419769.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Бестях, координаты 65°21' с. ш. 123°53' в. д., код ГКГН 223355.
 Ыаргалах — урочище, в левобережье р. Мыла, координаты 61°37' с. ш. 130°42' в. д., код ГКГН 124385.
 Ыаргалах — озеро, в правобережье р. Чильли, координаты 63°47' с. ш. 118°50' в. д., код ГКГН 420631.
 Ыаргалах — урочище, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°15' с. ш. 118°26' в. д., код ГКГН 421669.
 Ыаргалах — урочище, в правобережье р. Гусиная, координаты 71°29' с. ш. 146°21' в. д., код ГКГН 395508.
 Ыаргалах — озеро, на левом берегу р. Кутурук-Юрях, координаты 69°42' с. ш. 152°37' в. д., код ГКГН 412217.
 Ыаргалах — озеро, северо-восточнее оз. Кюэге, координаты 69°12' с. ш. 151°32' в. д., код ГКГН 412842.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Хосой-Юрюе, координаты 71°50' с. ш. 114°41' в. д., код ГКГН 376292.
 Ыаргалах — ручей, правый приток р. Анабар, координаты 70°50' с. ш. 113°23' в. д., код ГКГН 376355.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Улахан-Тирехтях, координаты 69°14' с. ш. 122°15' в. д., код ГКГН 376980.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Мельдегер, координаты 69°44' с. ш. 117°14' в. д., код ГКГН 377237.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Правый Токур-Биректе, координаты 69°58' с. ш. 116°56' в. д., код ГКГН 377248.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Кюельлях, координаты 70°53' с. ш. 120°22' в. д., код ГКГН 378358.
 Ыаргалах — река, теряется в левобережье р. Сартанг, координаты 67°18' с. ш. 132°59' в. д., код ГКГН 356104.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Куранах-Сала, координаты 67°11' с. ш. 134°53' в. д., код ГКГН 356227.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Сартанг, координаты 66°56' с. ш. 132°18' в. д., код ГКГН 356905.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Чылга, координаты 66°45' с. ш. 133°40' в. д., код ГКГН 357001.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Чаркы(Муолакан), координаты 66°47' с. ш. 137°46' в. д., код ГКГН 357510.
 Ыаргалах — озеро, между р. Ясачная и р. Поповка, координаты 65°01' с. ш. 151°28' в. д., код ГКГН 375805.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Мальдянгарка, координаты 69°31' с. ш. 113°02' в. д., код ГКГН 375912.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Дяра, координаты 68°22' с. ш. 107°31' в. д., код ГКГН 376120.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Курунг-Чалбык, координаты 66°38' с. ш. 113°12' в. д., код ГКГН 221339.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Унгю, координаты 59°36' с. ш. 133°22' в. д., код ГКГН 499067.
 Ыаргалах — падь, на левом берегу верхнего течения р. Унга-Хатырган, координаты 60°21' с. ш. 133°35' в. д., код ГКГН 464755.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Оллоннох, координаты 59°47' с. ш. 124°05' в. д., код ГКГН 486919.
 Ыаргалах — перекат, на р. Алдан, координаты 58°48' с. ш. 127°33' в. д., код ГКГН 497326.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Кумахы, координаты 59°26' с. ш. 128°37' в. д., код ГКГН 497446.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Амбардах-Кировский, координаты 59°35' с. ш. 128°12' в. д., код ГКГН 497528.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Оногоччут, координаты 60°16' с. ш. 124°13' в. д., код ГКГН 461298.
 Ыаргалах — урочище, на правом берегу р. Куталах, координаты 62°06' с. ш. 132°49' в. д., код ГКГН 462700.
 Ыаргалах — озеро, на левом берегу р. Бабага-Юряге, координаты 61°52' с. ш. 132°40' в. д., код ГКГН 463759.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Керби, координаты 61°27' с. ш. 135°37' в. д., код ГКГН 464005.
 Ыаргалах — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°47' с. ш. 123°23' в. д., код ГКГН 453268.
 Ыаргалах — река, левый приток р. Марха, координаты 60°54' с. ш. 122°55' в. д., код ГКГН 458068.
 Ыаргалах — урочище, на левом берегу р. Дюктян, координаты 62°11' с. ш. 118°10' в. д., код ГКГН 422189.
 Ыаргалах — река, правый приток р. Орто-Сала, координаты 61°19' с. ш. 114°04' в. д., код ГКГН 449234.

См. также